Il padparadscha è una varietà dal colore dal giallo-rosa o aranciato di un minerale noto come corindone, ossia ossido di alluminio (Al2O3). Il nome deriva dal sanscrito "padma raga" (padma = loto; raga = colore) e allude al colore simile al fior di loto.

Il corindone è allocromatico, cioè può assumere qualsiasi colorazione a seconda dei diversi elementi chimici cromofori che però non alterano la sua composizione. Sia i rubini che gli zaffiri sono altre varietà del corindone, rispettivamente rossa e blu (ma la denominazione "zaffiro" può essere usata anche per altre colorazioni).

Il padparadscha è molto raro in natura e viene anche prodotto sinteticamente.

Varietà di corindone
Gemme